Ива́н Ива́нович Годле́вский  (, Царство Польское — , Санкт-Петербург) — российский советский живописец, член Ленинградской организации Союза художников РСФСР.

Биография 

Иван Годлевский родился 9 марта 1908 года в селе Добромеричи Холмской губернии. Потеряв родителей в годы Первой мировой войны, воспитывался в приюте графини Веньяминовой в Москве, после революции — в детском доме.

В 1927—1931 годах Иван Годлевский учился в Киевском художественном институте. В 1936 году был принят на живописный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры при Всероссийской Академии художеств. Занимался у Семёна Абугова, Генриха Павловского, Александра Осмёркина, Глеба Савинова.

Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Северо-Западном и 2-м Украинском фронтах. Демобилизовался в звании капитана. Отмечен боевыми наградами: Орденом Красного Знамени, Орденом Красной Звезды, медалями. В 1949 году окончил институт по мастерской М. Авилова с присвоением звания художника живописи. Дипломная работа — картина «Товарищ Хрущёв в гостях у гуцулов» (Научно-исследовательский музей Академии художеств, Петербург).

Участвовал в выставках с 1946 года, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. Член Ленинградского Союза советских художников с 1949 года. Преподавал на кафедре общей живописи ЛВХПУ имени В. И. Мухиной. Писал пейзажи, портреты, натюрморты, жанровые композиции. Среди произведений, созданных Годлевским, картины «20 Октября» (1951), «В Петроград» (1954), «Майский вечер», «Женский портрет», «Маки», «Араратская долина», «Лимоны и апельсины», «Девочка в синем платье» (все 1956), «В пригороде», «Крыши», «На отдыхе» (все 1957), «Окрестности Михайловского. Деревня Луговка», «Мост через реку Великую», «Река Пскова. Утро» (все 1958), «На Волхове», «Ростов Великий», «Загорский заповедник», «Портрет молодой дамы» (все 1959), «Осень в Крыму» (1960), «Яхт-клуб Черноморского флота», «Приморский парк», «1905 год» (все 1961), «Бахчисарай», «В городе Печоры» (обе 1962), «В Петропавловской крепости», «У Аничкова моста», «Утренний город», «Окраска лодок» (все 1963), «На море шторм» (1966), «Вечернее катание на теплоходах» (1969), «Домик А. П. Чехова», «Канал Грибоедова» (обе 1971), «Южный курорт», «Красный дом. Ранний снег» (обе 1972), «Фонтанка» (1973), «Кисловодск. Река Орлинка», «Юннатка» (обе 1975), «Ростов Великий. Перед дождём» (1979), «Белая ночь на Неве», «Пушкинский дом» (обе 1980), «Дед и внук» (1982) и другие.

В начале 1990-х творчество Годлевского получило достаточно большую известность во Франции на волне интереса к русскому искусству советского периода и благодаря успешным продажам ряда работ на аукционах русской живописи в Париже. В 1989—1992 годах его работы с успехом были представлены на выставках и аукционах русской живописи L’Ecole de Leningrad во Франции. Персональные выставки произведений Годлевского были показаны в Ленинграде (1961, 1978, 1980), Львове (1963), Пскове (1979), Париже (1991), Мадриде (1992, 1993), Брюсселе (1992), Гамбурге (1993, 1996), Гётеборге (1994), Антверпене (1994).

Скончался 20 августа 1998 года в Санкт-Петербурге на 91-м году жизни. Похоронен на Ковалёвском кладбище. 

Произведения И. И. Годлевского находятся в Сосновоборском музее современного искусства, других музеях и частных собраниях в России, Великобритании, Франции, Японии и других странах.

Выставки

Примечания

Источники 
 Сайт И.Годлевского
 Выставка произведений ленинградских художников 1951 года. Каталог. — Л.: Лениздат, 1951. — С.10.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников. 1956 года. Каталог. — Л.: Ленинградский художник, 1958. — С.9.
 Мочалов Л. Выставка без жюри. Новые работы ленинградских живописцев. // Вечерний Ленинград, 1956, 11 декабря.
 1917—1957. Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. — Л.: Ленинградский художник, 1958. — С.12.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1958 года. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1959. — С.9.
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1961. — С.14.
 Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1964. — С.14.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1962 года. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1962. — С.11.
 Ленинград. Зональная выставка. — Л.: Художник РСФСР, 1965. — С.17.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1971 года. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1972. — С.8.
 Каталог Осенней выставки произведений ленинградских художников 1971 года. — Л.: Художник РСФСР, 1973. — С.7.
 Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1980. — С.14.
 Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. — Л.: Художник РСФСР, 1976. — С.17.
 Портрет современника. Пятая выставка произведений ленинградских художников 1976 года. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1983. — С.8.
 Выставка произведений ленинградских художников, посвящённая 60-летию Великого Октября. — Л.: Художник РСФСР, 1982. — С.13.
 Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1983. — С.12.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 1. — М.: Советский художник, 1979. — С.257.
 40 лет Великой победы. Выставка произведений художников — ветеранов Великой Отечественной войны. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1990. — С.8.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л.: Художник РСФСР, 1987. — С.31.
 L' Ecole de Leningrad. Auction Catalogue. — Paris: Drouot Richelieu, 16 Juin 1989. — p. 66-67.
 Peinture Russe. Catalogue. — Paris: Drouot Richelieu, 24 Septembre 1991. — p. 38-41.
 РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ peinture russe : catalogue / ARCOLE / Etude Gros-Delettrez. — Paris: Drouot Richelieu, 18 Fevrier, 1991. — INDEX 1 à 6.
 Charmes Russes : catalogue / ARCOLE / Artus-Gridel-Boscher-Flobert. — Paris: Drouot Richelieu, 9 Decembre, 1991. — 64 p. — Р. 19.
 ECOLE DE SAINT-PETERSBOURG : catalogue / ARCOLE / Etude Gros-Delettrez. — Paris: Drouot Richelieu, 27 Janvier, 1992. — INDEX 150 à 157.
 ECOLE DE SAINT-PETERSBOURG : catalogue / ARCOLE / Etude Gros-Delettrez. — Paris: Drouot Richelieu, 13 Mars, 1992. — INDEX 101 à 119.
 Peintures Russes — РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ : catalogue / s.a. Servarts n.v. / Palais Des Beaux-Arts. — Bruxelles: Servarts s.a., 17 Fevrier, 1993. — 64 p. — Р. 20.
 Связь времён. 1932—1997. Художники — члены Санкт-Петербургского Союза художников России. Каталог выставки. — Санкт-Петербург: ЦВЗ «Манеж», 1997. — С.286.
 Памяти учителя. Выставка петербургских художников — учеников мастерской А. А. Осмёркина. — Санкт-Петербург: Мемориальный музей Н. А. Некрасова, 1997.
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. — London: Izomar Limited, 1998.
 Мы помним… Художники, искусствоведы — участники Великой Отечественной войны. — М.: Союз художников России, 2000. — С.78.
 Каплунов В. С., Кекушева Г. В. Иван Годлевский. Живопись. — Санкт-Петербург: Петрополь, 2004.
 Мастера советской живописи. Аукцион № 5. — Санкт-Петербург: Галерея «Львиный мостик», 18 февраля 2005. — С. 31-32.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — с.24, 388—390, 392, 398, 399, 402, 405, 443. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Чегодаева М. Искусство как классовая идеология. // Диалог искусств. № 4, 2010. — С. 42.
 Традиции школы живописи государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Кафедра общей живописи. — СПб.: 2010. — С. 14, 270.
 Бахтияров, Р. А. Годлевский Иван Иванович //Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. 1941-1945. Художники Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. Кн.1. СПб: Петрополис, 2014. С.262-264.

См. также 

 Изобразительное искусство Ленинграда
 Ленинградский Союз художников
 Список живописцев Ленинградского Союза художников
 Список выставок ленинградских художников
 Дом Творчества художников «Старая Ладога»

Художники СССР
Члены Союза художников СССР
Художники-пейзажисты России
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Похороненные на Ковалёвском кладбище
Члены Санкт-Петербургского Союза художников